Анатолий Александрович Бабич (6 августа 1936, с. Павловка, Васильковский район, Днепропетровская область, УССР — 9 сентября 2015) — советский и украинский учёный в области селекции, семеноводства зернобобовых культур и кормопроизводства, член-корреспондент ВАСХНИЛ (1988), иностранный член РАН (2014).

Биография 
В 1959 г. окончил Днепропетровский государственный университет.

 1959—1961 участковый, главный агроном колхоза им. Свердлова Васильковского района Днепропетровской области,
 1961—1964 аспирант,
 1964—1968 младший, старший научный сотрудник лаборатории кормовых культур,
 1968—1975 учёный секретарь,
 1975—1980 заведующий лабораторией кормовых культур ВНИИ кукурузы.
 1980—2001 директор Института кормов Украинской академии сельскохозяйственных наук (академии аграрных наук).

С 2002 г. — советник дирекции Института кормов Украинской академии аграрных наук, заведующий отделом селекции и семеноводства зернобобовых культур.

Доктор сельскохозяйственных наук (1979), профессор (1980), член-корреспондент ВАСХНИЛ (1988). Академик Украинской академии аграрных наук (1989), иностранный член РАН (2014). Опубликовал более 1000 научных трудов, в том числе 23 монографии. Получил 125 авторских свидетельств и патентов на изобретения.

Основные исследования в области селекции, семеноводства зернобобовых культур, кормопроизводства.

 Внес значительный вклад в изучение биологии и технологии возделывания кормовых культур, производства кормов и белка.
 Автор инновационного подхода к реформированию земледелия, определению оптимального соотношения между пашней, лугами и пастбищами, приостановлению деградации почв, улучшению экологии.
 Под его руководством и при непосредственном участии разработана система кормопроизводства с учётом почвенно-климатических условий. Является соавтором 65 сортов сельскохозяйственных культур, районированных на Украине и России.

Научные труды 
 «Соя на корм» — М.: Колос, 1974. — 112 с.
 «Хранение и использование влажного зерна кукурузы» / соавт.: М. Ф. Кулик, В. В. Химич. — М.: Агропромиздат, 1988. — 152 с.
 «Світовi земельнi, продовольчi i кормовi ресурси» — Киïв: Аграр. наука,1996.- 570 с.
 «Народонаселення i продовольство на рубежi другого i третьего тисячоліть» / соавт. А. А. Побережна. — Киïв: Аграр. наука, 2000. — 157 с.
 «Селекція i розміщення виробництва соi в Украінi» : моногр. / соавт. А. А. Бабич-Побережна. — Вінниця, 2008. — 215 с.
 «Модели пастбищных травостоев и оценка их конкурентоспособности в условиях западной Лесостепи Украины» / соавт. Ж. А. Молдован // Кормопроизводство. 2010. № 11. С.34-37.

Награды и звания 
Награжден Почетным отличием Президента Украины № 4 «За заслуги» III степени (1992), орденами «За заслуги» II степени (1997), Трудового Красного Знамени (1986), медалями СССР, Украины и Великобритании.

Лауреат премии Совета Министров СССР (1988), премии «За выдающиеся достижения в аграрной науке» (1997), «Изобретатель СССР» (1985).
Имеет Письмо-благодарность от Папы Римского (2001).

Источники 
 http://www.ras.ru/win/db/show_per.asp?P=.id-63619.ln-ru
 http://www.cnshb.ru/AKDiL/akad/base/RB/000029.shtm
 http://www.yfermer.ru/selskoehozyaistvo/219995.html#.V-eVHTJeNBx
 Биографическая энциклопедия РАСХН, ВАСХНИЛ Биографические очерки о действительных членов (академиков), член-корреспондентов Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук им. В. И. Ленина (ВАСХНИЛ), Российской академии сельскохозяйственных наук, а также членов ВАСХНИЛ из стран СНГ и Балтии, избранных до 1992 г.

Иностранные члены РАН